The Cabinet of Caligari est un film américain réalisé par Roger Kay, sorti en 1962.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : The Cabinet of Caligari
 Réalisation : Roger Kay
 Scénario : Robert Bloch
 Photographie : John L. Russell
 Musique : Gerald Fried
 Pays d'origine : États-Unis
 Format : Noir et blanc - 2,35:1 - Mono
 Genre : horreur
 Date de sortie : 1962

Distribution 
 Glynis Johns : Jane Lindstrom 
 Dan O'Herlihy : Caligari / Paul
 Richard Davalos : Mark Lindstrom 
 Lawrence Dobkin : Dr. Frank David
 Constance Ford : Christine
 J. Pat O'Malley : Martin
 Estelle Winwood : Ruth

Liens externes 
 
 
 

Film américain sorti en 1962
Film américain en noir et blanc
Film d'horreur américain